RSID steht für:
 Rapid Stain Identification Series, Schnelltests zum Nachweis von menschlichen Körperflüssigkeiten
 Reed-Solomon-Identifikation, digitales Kommunikationsprotokoll für Funkamateure

Abkürzung